Alberto III il Ricco (... – 1199) – conte di Asburgo e langravio dell'Alta Alsazia
 Alberto III di Baviera (1401-1460) – duca di Baviera
 Alberto III di Brandeburgo (1414-1486) – principe elettore di Brandeburgo